Branston – brytyjska marka produktów spożywczych
 Branston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Branston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Branston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire